Йоаки́м Ка́рлссон (, известен также как Йоаки́м Ма́бергс, ; ) — шведский кёрлингист.

Достижения 
 : золото ().
 : бронза ().
 : золото (1992).
 : золото (1997).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Его брат Матиас Мабергс (известен также как Матиас Карлссон) — тоже кёрлингист, чемпион Швеции, они многократно играли в одной мужской или смешанной команде.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу